Maldonado steht für:
 Maldonado (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 CD Maldonado, Fußballverein aus Uruguay

Maldonado ist der Name folgender Orte:

in Ecuador:
 Maldonado (Carchi), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Tulcán der ecuadorianischen Provinz Carchi
 Maldonado (Esmeraldas), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Eloy Alfaro der ecuadorianischen Provinz Esmeraldas
 Maldonado (Riobamba), Parroquia urbana im Kanton Riobamba, Provinz Chimborazo, Ecuador

in Peru:
 Puerto Maldonado, Stadt in Peru

in Uruguay:
 Maldonado (Stadt), Stadt in Uruguay
 Departamento Maldonado, Departamento in Uruguay